Marionville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marionville (Missouri)
 Marionville (Virginia)

in Kanada:
 Marionville (Ontario)